Koalib (auch Kwalib) bezeichnet

 ein Volk in den Nuba-Bergen in Sudan, siehe Koalib (Volk)
 dessen Sprache, siehe Koalib (Sprache)
 einen zu den Nuba-Bergen zählenden Berg, siehe Koalib (Berg)